Purton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Purton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire, w dystrykcie West Berkshire
 Purton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie Forest of Dean
 Purton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie Stroud